Val de Bagnes (dal), een dal in het Zwitserse kanton Wallis
Val de Bagnes (gemeente), een in 2021 gevormde gemeente in hetzelfde gebied